Pikku Kuusijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Kuusijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Kuusijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,71 ha)

Se även
Kuusijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn